Несколько кораблей Королевского канадского ВМС назывались HMCS Nootka в честь канадского племени Нутка:

 HMCS Nootka (J35) — тральщик типа «Fundy». В составе флота с 1938 по 1943 годы. Переименован в HMCS Nanoose (J35). Списан в 1945 году.
 HMCS Nootka (R96) — эскадренный миноносец типа «Трайбл». На службе с 1946 по 1964 годы.